Marcelo Valle Silveira Mello (Brazíliaváros, 1985. augusztus 9. –) brazil hacker. 2018-ban az Operação Bravata alatt tartóztatták le erőszakra való felbujtásért. Jelenleg 41 éves börtönbüntetését tölti.

Mello, aki korábban informatikus volt, 2005 óta, amikor az orkut közösségi hálózaton tevékenykedett, erőszakos cselekményeket népszerűsített, valamint gyilkosságokról és pedofíliáról készült képeket tett közzé. 2009-ben ő lett az első brazil, aki nyilvánosan kiállt a gyűlölet és rasszizmus által motivált bűncselekmények mellett az interneten, és ezért vádat emeltek ellene. Egy év és két hónap börtönbüntetésre ítélték, de szabadlábon maradt, mivel ügyvédei beszámíthatatlanságra hivatkoztak. Állítólag kapcsolatban állt Wellington Menezes de Oliveirával, aki a 2011-es realengói (Rio de Janeiro) Tasso da Silveira városi iskolában 12 gyermeket ölt meg a realengói ámokfutásban.

Mellót 2012-ben letartóztatták, 2013-ban szabadon engedték, majd 2018-ban ismét őrizetbe vették, amikor Curitibában élt. Több éven keresztül fenyegette és támadta az argentin Dolores Aronovichot, a Cearai Szövetségi Egyetem professzorát, aki elítélte Mello gyakorlatát. Aronovics akciója kiváltotta a 13.642/2018-as törvényt, az úgynevezett Lei Lolát, amelyet 2018-ban fogadtak el, és amely felhatalmazta a szövetségi rendőrséget, hogy nyomozzon az internetes nőgyűlölet ellen.

1985-ben született személyek
Brazilok
Bűnözők
Élő személyek